Clinton Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clinton Commercial Historic District (Arkansas), NRHP-Nr. 06000410
 Clinton Commercial Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 02000568
 Clinton Commercial Historic District (South Carolina), NRHP-Nr. 84000577